Джош Фри́дман:
 Джош Фридман (род. 1942) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Джош Фридман (род. 1967) — американский сценарист.